Кларій (Clarias) — рід сомів родини Кларієвих (Clariidae), для яких властива здатність дихати атмосферним повітрям. Ареал роду охоплює тропічні прісні води Старого Світу.

Види 
Містить 60 видів:

Африканські види

Азійські види
 Clarias abbreviatus Valenciennes, 1840
 Clarias anfractus H. H. Ng, 1999
 Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) (Philippine catfish; Walking catfish)
 Clarias batu K. K. P. Lim & H. H. Ng, 1999
 Clarias cataractus (Fowler, 1939)
 Clarias dayi Hora, 1936
 Clarias fuscus (Lacépède, 1803) (Hong Kong catfish)
 Clarias gracilentus H. H. Ng, K. H. Dang & V. T. Nguyen, 2011
 Clarias insolitus H. H. Ng, 2003
 Clarias intermedius Teugels, Sudarto & Pouyaud, 2001
 Clarias kapuasensis Sudarto, Teugels & Pouyaud, 2003
 Clarias leiacanthus Bleeker, 1851
 Clarias macrocephalus Günther, 1864 (Bighead catfish)
 Clarias magur (F. Hamilton, 1822)
 Clarias meladerma Bleeker, 1846 (Blackskin catfish)
 Clarias microspilus H. H. Ng & Hadiaty, 2011
 Clarias microstomus H. H. Ng, 2001
 Clarias nebulosus Deraniyagala, 1958
 Clarias nieuhofii Valenciennes, 1840 (Slender walking catfish)
 Clarias nigricans H. H. Ng, 2003
 Clarias olivaceus Fowler, 1904
 Clarias planiceps H. H. Ng, 1999
 Clarias pseudoleiacanthus Sudarto, Teugels & Pouyaud, 2003
 Clarias pseduonieuhofii Sudarto, Teugels & Pouyaud, 2004
 Clarias sulcatus H. H. Ng, 2004

Викопні види
 Clarias falconeri † Lydekker, 1886

Література 

Кларієві
Роди риб